Хлорирование:

 Хлорирование (металлургия)
 Хлорирование (химия)
 Хлорирование (древесные волокна)
 Хлорирование воды